TFL steht für:
 Transport for London, die Verkehrsplanungsbehörde von London
 TUI Airlines Nederland, niederländische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Tagfahrlicht, Tagfahrlicht abgekürzte Form
 Tragbarer Feuerlöscher, siehe auch Feuerlöscher
 Musculus tensor fasciae latae, Latein für „(Ober)Schenkelbindenspanner“
 Thermally Fused Laminate, die fachliche Bezeichnung für verstärkte (Dekor)Papiere bzw. Tafeln im Möbelbau, die üblicherweise mit Melamin getränkt sind. Die bisherige Bezeichnung war TFM (Thermally Fused Melamine).
 Tackle for Loss, ein Tackle vor der Überquerung des Ballträgers der Line of Scrimmage
 Bahnhof Stuttgart Flughafen/Messe nach DS 100

Abkürzung